flagellum (wić) – organellum ruchu
 flagellum (biczyk, wić) – część czułka u sześcionogów
 flagellum – odsiebna część czułków lub egzopoditów skorupiaków
 flagellum – biczykowate zakończenie odwłoka, np. u spawęk skorpionokształtnych
 flagellum – zestaw szczecin na szczekoczułkach samców solfug
 flagellum – część męskich narządów rozrodczych chrząszczy
 flagellum – wiciowaty wyrostek wezyki pluskwiaków różnoskrzydłych
 flagellum – część walwy u motyli
 flagellum glandis – część aparatu kopulacyjnego samców ważek

Przypisy